A Associação Guineenses (abreviação: ASGUI) é um clube de futebol na cidade de Santa Maria, na ilha do Sal em Cabo Verde.

História
A ASGUI (Associação Sportivo Guineenses) foi fundada em 1994 na cidade de Santa Santa Maria. ASGUI é o segundo clube criado em Santa Maria e sul do Sal.

O clube comemorou seu 10° aniversário em 2004.

A ASGUI participou da primeiro temporada oficial em 2014, na nova Segunda Divisão. Florença Santa Maria e ASGUI terminaram como os dois melhores colocados, Florença Santa Maria foi campeão e ASGUI vice.

Na temporada de 2015 Florença e ASGUI participaram da Primeira Divisão o nivel segundo de futebol. ASGUI terminou na última posição e participou da Segunda Divisão pela segunda vez na temporada de 2016-17.

Em 2016 ASGUI na segunda divisão terminou em primeiro no campeonato.

Participou da primeira divisão terminando em sétimo lugar em 2017-18, empatado em pontos com Os Gaviões que ficou em oitavo, duas vitórias e empates, não riscado ver reibaixamento é ASGUI artilheado 15 gols, seis mais sobre Gaviões.

Na temporada de 2018-19, ASGUI grandamente sofreu, no fim da temporada, terminou na última posição e fora rebaixado, o ASGUI não venceu nenhum jogo, empatando dois jogos com total de dois pontos. ASGUI com Académica do Sal artilheirado deze gols. O ASGUI disputou a Segunda Divisão pela terceira vez na temporada de 2018-19 (foi o único clube do Sal no campeonato).

ASGUI jogou 60 jogos no total no campeonato regional no fim da temporada de 2018-19.

ASGUI comemorou seu 25° aniversário em 2019.

Estádio
O jogos do Académico do Aeroporto ocorrem no Estádio Marcelo Leitão.  Outros clubes jogam no estádio, incluindo-se Académica do Sal, Juventude e agora Gaviões, JURF (Jovens Unidos de Ribeira Funda) e GDRC Pretória. O clube também treina no estádio em Santa Maria.

Título secundário
Segunda Divisão do Sal: 1
2017

Futebol

Classificações regionais

Estatísticas
Melhor posição: 8a (nacional)
Melhor posição na competições de taças/copas: 1a (regional)
Apresentações nos campeonatos regionais: 4
Primeira Divisāo: 2
Segunda Divisão: 2
Apresentações nas taças regionais: 4
Melhores pontos totais na temporada: 19 (regional), em 2015
Maiores saldo de gols totais na temporadal: 25 (regional)
 totais na temporada: 5 (regional), em 2015
Derrotas totais: 12

Recordes de campeonato por oponente
Estatísticas correito na novo temporada de 2019-20 do Sal

Notas

Sítio oficial
 ASGUI na Sports Mídia

Clubes de futebol de Cabo Verde
Desporto da Ilha do Sal
Santa Maria (Cabo Verde)